In 1950/51 werd het vierde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Schalke 04 werd kampioen en Preußen Münster vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De eindronde werd geherstructureerd en er kwamen twee groepen van vier clubs. Schalke werd tweede in zijn groep terwijl Münster groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. Hierin verloor de club nipt met 2-1 van 1. FC Kaiserslautern.

Eindstand

Op 3 september 1950 verloor Borussia Mönchen Gladbach met 0-5 van Borussia Dortmund. Aangezien Dortmund een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld werd dit later gewijzigd in een 0-0 overwinning voor Gladbach. Beslissingen aan de groene tafel mochten echter niet beslissend zijn voor het kampioenschap en Gladbach ontliep zo een rechtstreekse degradatie. Hierdoor werd beslist dat de club een play-off moest spelen tegen Alemannia Aachen dat nu vijftiende was geëindigd. De verliezer degradeerde en de winnaar nam nog deel aan de promotie-degradatie eindronde met tweedeklasser. 

 Wedstrijd om de veertiende plaats

Promotie-degradatie eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1950/51
Oberliga West